

Onomastica
 Corradino – diminutivo del nome proprio di persona Corrado

Persone
 Corrado Corradino – critico letterario, storico dell'arte e poeta italiano
 Italo Corradino – ex calciatore italiano
 Claudio Corradino – politico italiano
 Corradino, Cuor di ferro – eroe dell'opera Matilde di Shabran di Gioachino Rossini